Gubernija di Orël – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Orël – oblast' della Russia

Pagine correlate 

 Orlovskij rajon